Sunset Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sunset Hill (Warren, New York), NRHP-ID: 06001205
 Sunset Hill (Alderson, West Virginia), NRHP-ID: 00000777

Siehe auch:
 Sunset Hills